El término vecino puede referirse a:

 Vecino, alguien que vive cerca de uno; 
 En teoría de grafos, vecino, un vértice adyacente a otro en un grafo; o
 En topología, entorno, vecino o vecindad.